A Climate for Killing (em português: Um Crime Quase Perfeito) é um filme norte-americano de 1991 do gênero drama, escrito e dirigido por J.S. Cardone (Joseph S. Cardone) e estrelado por John Beck, Katharine Ross, Mia Sara, Steven Bauer, entre outros.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1991
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa